Ильинск — топоним.

Россия 
 Ильинск — село в Советском районе Кировской области.
 Ильинск — деревня в Октябрьском районе Пермского края.
 Ильинск — железнодорожная станция на Сахалине.
 Ильинск — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.

См. также